Уря́ — башкирское национальное блюдо.

Уря готовится из мяса (конского, птица, говядина), которое варится нарезанное кусками. Добавляется пшено, морковь, лук, соль, специи.

Готовый суп подают с кусочками мяса и зеленью.

Уря относится к первым суповым блюдам. Возможно изготовление блюда с грибами, рыбой. Подаётся с катыком.

Уря с курицей варится при слабом кипении с удалением пены. При этом курица предварительно режется на кусочки по 25 грамм. Варится также с пшеном и специями.

Интересные факты 

Супы, к которым относится и уря — любимые блюда башкир. По мусульманской традиции они должны быть густыми и сытными. Горячий наваристый суп — это самая распространённая пища, которой насыщаются люди после трудового дня в Башкирии. 
Супы обильно посыпают свежей зеленью, используют пряности, в том числе перец красный, чёрный, белый и душистый, тмин, шафран, гвоздику, корицу, лавровый лист, имбирь, мускатный орех.

Примечания

Ссылки 
 http://www.bashcuisine.ru/page/5 
 http://www.nnre.ru/kulinarija/million_velikolepnyh_blyud_dlja_yubileev_svadeb_i_prazdnichnyh_stolov_narodov_rossii/p8.php#metkadoc111

Башкирская кухня